2. Division 2018-19 er den tredjebedste fodboldliga i Danmarksturneringen i fodbold.

Nye hold denne sæson er Brabrand og Skive, der rykkede ned fra 1. division, samt Slagelse, Tarup-Paarup, Vanløse og Vejgaard, der rykkede op fra Danmarksserien.

Struktur 
De 24 hold bliver fordelt i to puljer med 12 hold i hver pulje. I puljene møder holdene hinanden to gange - hjemme og ude.

De seks bedste i hver pulje går videre til oprykningsspil, hvor de spiller om to oprykningspladser, mens de seks dårligste i hver pulje spille nedrykningsspil i foråret, hvor de nederste fire rykker ned i Danmarksserien. I op- og nedrykningsspillet tager holdene alle point med fra grundspillet og møder hinanden en gang. De seks bedste hold i hhv. op- og nedrykningsspil, inden slutspillets start, vil have seks hjemmekampe, mens de øvrige hold vil have fem hjemmekampe.

Øst

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 24. marts 2019

Kilde: DBU

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 24. marts 2019

Vest

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 24. marts 2019

Kilde: DBU

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 24. marts 2018

Oprykningsspil

Nedrykningsspil

Referencer 

Fodboldsæson 2018-19
Sæsoner i 2. division (fodbold)